Firehawk, een vliegende achtbaan in Kings Island, die van 2001 tot 2006 in Geauga Lake & Wildwater Kingdom onder de naam X-Flight bestond
 X-Flight, een achtbaan in Six Flags Great America